Ulica Krakowska – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Krakowska w Częstochowie
 Ulica Krakowska w Jaśle
 Ulica Krakowska w Kielcach
 Ulica Krakowska w Krakowie
 Ulica Krakowska w Krośnie
 Ulica Krakowska w Mysłowicach
 Ulica Krakowska w Opolu
 Ulica Krakowska w Poznaniu
 Ulica Krakowska w Przemyślu
 Ulica Krakowska w Rzeszowie
 Ulica Krakowska w Sanoku
 Ulica Krakowska w Tarnowie
 Ulica Krakowska w Tarnowskich Górach
 Ulica Krakowska we Wrocławiu
 Ulica Krakowska w Zabrzu
 Ulica Krakowska w Żywcu
Inne:
 Aleja Krakowska w Warszawie

Zobacz też 

 Krakowskie Przedmieście

Krakowska